Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier, se dispute du 4 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Ana Ivanović, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Sabine Lisicki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Brisbane
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015